Cet article traite des différents résultats obtenus par Novak Djokovic, joueur de tennis serbe. À ce jour, Djokovic a remporté 93 titres ATP en simple dont 22 tournois du Grand Chelem dont il est co-recordman avec Rafael Nadal, 6 Masters à égalité avec Roger Federer et 38 Masters 1000 dont il détient le record. Il a également remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, la Coupe Davis 2010, l'ATP Cup 2020 et a passé  à la place de numéro 1 mondial ce qui est le record historique. Il détient également le record du nombre d'années à avoir fini à la place de numéro 1 mondial (7 fois).

Principaux moments 

En , Djokovic remporte son premier Masters 1000 de sa carrière en s'imposant à Miami en battant notamment Rafael Nadal. Par la même occasion il intègre le Top 10 pour la première fois de sa carrière. Il remporte son second Masters 1000 la même année à la Rogers Cup en battant les numéros 1 et 2 mondiaux Roger Federer et Rafael Nadal. Il atteint la première finale d'un Grand Chelem de sa carrière à l'US Open où il s'incline face à Roger Federer. Il finit l'année à la  place mondiale.

En , Djokovic gagne son premier titre du Grand Chelem en battant Jo-Wilfried Tsonga en finale de l'Open d'Australie en quatre sets. Djokovic devient ainsi le premier joueur serbe à gagner un titre du Grand Chelem en simple, et le plus jeune joueur de l'ère Open à atteindre les demi-finales ou mieux des quatre tournois du Grand Chelem. Il ajoute à son palmarès deux nouveaux Masters 1000 (Indian Wells et Rome) ainsi que le Masters de fin d'année en battant le Russe Nikolay Davydenko. Il remporte le bronze olympique lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 face à l'Américain James Blake après avoir perdu contre Rafael Nadal en demi-finale. Il finit l'année à la  place mondiale pour la seconde année consécutive.

Les saisons 2009 et 2010 sont en demi-teintes où Novak Djokovic alterne avec le bon et le mauvais ne s'imposant majoritairement que dans des tournois mineurs. Il remporte pour la première fois Paris-Bercy et n’atteint qu'une finale de Grand Chelem à l'US Open 2010. Avec l'équipe Serbe de Coupe Davis il remporte l'édition de Coupe Davis 2010 en battant en finale l'équipe de France de Coupe Davis. Il termine ces deux saisons à la  place mondiale.

Djokovic commence la saison 2011 par une série de 41 victoires consécutives parmi lesquelles des victoires à l'Open d'Australie, à Indian Wells et à Miami. Pendant la saison sur terre battue, Djokovic bat Rafael Nadal en finale à Madrid, tournoi qu'il remporte pour la première fois et à Rome, ses premières victoires face à Nadal sur terre, avant de subir sa première défaite de l'année en demi-finale de Roland-Garros où il perd en quatre sets contre Roger Federer. À Wimbledon, Djokovic se défait du Français tête de série numéro 12 Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale après avoir remonté un break de retard dans le premier set pour rejoindre sa première finale de Wimbledon et s'assurer d'être numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Djokovic bat Nadal en finale pour la cinquième fois de suite cette saison pour remporter son premier Wimbledon et son troisième titre du Grand Chelem. En , Djokovic bat le record du plus grand nombre de titres de Masters 1000 remportés sur une saison en s'adjugeant son cinquième Masters 1000 de l'année à la Rogers Cup. À l'US Open, Djokovic l'emporte sur Federer en sauvant deux balles de match, comme l'année précédente, alors qu'il était mené deux sets à zéro et 5-3 dans le dernier set. En finale, il bat Nadal en quatre sets pour remporter son premier US Open et son quatrième titre du Grand Chelem. Il finit l'année à la  place pour la première fois de sa carrière.

En , Djokovic gagne son troisième Open d'Australie en battant Nadal dans la finale la plus longue de l'histoire en Grand Chelem. En juin, Djokovic atteint sa première finale à Roland-Garros et sa quatrième finale consécutive en Grand Chelem mais s'incline en quatre sets face à Nadal. Djokovic a alors atteint la finale des quatre tournois du Grand Chelem. En octobre, Djokovic bat Tomáš Berdych en deux sets pour aller en finale à Shanghai et ainsi avoir atteint la finale des neuf Masters 1000, tournoi qu'il remporte pour la première fois de sa carrière. Il remporte son deuxième Masters et finit l'année à la  place pour la seconde fois.

En , Djokovic égale le record de Roger Federer et Andre Agassi du plus grand nombre de victoires à l'Open d'Australie dans l'ère Open en battant le numéro 3 mondial Andy Murray en finale pour remporter son quatrième Open d'Australie et son sixième titre du Grand Chelem. Il bat également le record de victoires consécutives à Melbourne avec trois titres d'affilée. En avril, Djokovic casse la série de 46 victoires consécutives de Rafael Nadal à Monte-Carlo en battant l'Espagnol en deux sets en finale. Avec ce premier succès à Monaco, Djokovic a alors gagné les trois Masters 1000 sur terre battue ainsi que huit des neuf tournois de cette catégorie. Il remporte son troisième Masters face à Rafael Nadal et termine l'année à la  place mondiale.

En , après plus de dix sept mois sans remporter de titre du Grand Chelem, Djokovic bat Roger Federer en finale de Wimbledon pour remporter son septième titre du Grand Chelem. En , il monte sa série de victoires consécutives en Chine à 28 en battant David Ferrer en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai avant de perdre en demi-finale contre Federer. Il remporte pour la troisième année consécutive le Masters, son quatrième en carrière et finit l'année à la  place mondiale.

En , Djokovic s'adjuge le record de l'ère Open du plus de victoires à l'Open d'Australie en battant le numéro 6 mondial Andy Murray en finale de l'Open d'Australie pour remporter son cinquième Open d'Australie et son huitième titre du Grand Chelem. En mars, il défend ses deux titres à Indian Wells et Miami et devient le premier tennisman à faire trois fois le doublé Indian Wells-Miami. Puis, quelques jours plus tard, il remporte Monte-Carlo, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter les trois premiers Masters 1000 de la saison. En mai, il conserve son titre à Rome et continue son début de saison hallucinant. En juillet, il conserve également son titre à Wimbledon avec 48 victoires et 3 défaites jusque là dans la saison. En septembre, il atteint la finale de l'US Open et réalise le premier Grand Chelem de finales de sa carrière. US Open qu'il remporte, pour atteindre la barre mythique des 10 titres en Grand Chelem. Début novembre, à la suite de sa victoire à Paris-Bercy, il devient le premier joueur à gagner 6 Masters 1000 en une saison (pour 8 finales, ce qui est aussi un record). Fin novembre, il remporte son  Masters, dont le  de suite, ce qui est un record et finit à la première place mondiale pour la  fois. Il conclut ainsi la deuxième meilleure saison de l'ère Open derrière celle de Rod Laver en 1969.

En , Djokovic remporte un  Open d'Australie, il égale ainsi Roy Emerson au nombre de titres toutes époques confondues à Melbourne. C'est le  du Grand Chelem de sa carrière égalant ainsi Björn Borg et Rod Laver. C'est aussi son  Grand Chelem de rang (Wimbledon 2015, US Open 2015, Open d'Australie 2016). En , en battant Milos Raonic au Masters d'Indian Wells il remporte son  Masters 1000 et devient le codétenteur avec Rafael Nadal du plus grand nombre de titres dans cette catégorie. Au tournoi suivant, à Miami, il remporte son  Masters 1000, il devient ainsi le recordman de titres dans cette catégorie. C'est également son  Indian Wells - Miami dont le  de rang ce qui constitue un record dans les deux cas. À Roland-Garros, Djokovic remporte son douzième tournoi du Grand Chelem, le seul qui lui manquait, et devient le huitième joueur de l'histoire à remporter les quatre Grand Chelem et seulement le troisième joueur de l'histoire avec Donald Budge et Rod Laver à détenir les quatre tournois du Grand Chelem en même temps. Il est également le seul joueur de l'Histoire à détenir simultanément cinq titres Majeurs (Wimbledon 2015, US Open 2015, Masters 2015, Open d'Australie 2016, Roland Garros 2016). Après sa victoire à Roland-Garros il détient le record absolu de points au classement ATP avec .Il connaît par la suite une saison en dents de scie et finit l'année à la  place mondiale.

En 2017, Djokovic met fin prématurément à sa saison en juillet à la suite d'une blessure au coude. Il ne remporte aucun titre majeur et finit l'année  hors du top 10, une première depuis 2006.

En  lors du Queen's, il atteint les 800 victoires en carrière ce que seul huit autres joueurs ont réussi auparavant. En , il remporte son  titre du Grand Chelem en carrière à Wimbledon, deux ans après son dernier remporté à Roland-Garros et après son retour de blessure qui l'avait contraint à déclarer forfait en  pour le reste de la saison. Cette victoire lui permet également de revenir dans le Top 10, une première depuis .
En , il remporte pour la première fois le Masters de Cincinnati accomplissant ainsi une Career Golden Masters en devenant le premier joueur de  tennis à remporter au moins une fois les neuf Masters 1000 depuis leur création en 1990. En septembre 2018 lors de l'US Open, il remporte son  titre sur le sol américain et son  titre du Grand Chelem égalant son idole Pete Sampras n'ayant plus que ses rivaux historiques Rafael Nadal et Roger Federer devant lui. À la suite du forfait de Rafael Nadal au Masters de Paris-Bercy, il retrouve la place de numéro un mondial, deux ans après l'avoir perdue au profit d'Andy Murray. Avant le début du Masters, Rafael Nadal met un terme définitif à sa saison, assurant à Novak Djokovic de finir l'année à la place de numéro un mondial pour la  fois de sa carrière. Il égale Jimmy Connors et Roger Federer n'ayant plus que Pete Sampras devant lui. Il devient l'unique joueur de tennis à finir numéro 1 mondial en fin d'année en ayant été au-delà du top 20 durant la saison.

En , Djokovic remporte un  Open d'Australie, devenant l'unique recordman de titres à Melbourne, il remporte son  titre du Grand Chelem et dépasse donc Pete Sampras. Également, il bat en finale son plus grand rival Rafael Nadal en trois sets devenant l'unique joueur à réussir cet exploit en finale d'un Grand Chelem. Il devient par ailleurs, le seul joueur à remporter une série de 3 Grand Chelem à la suite à 3 reprises, Roger Federer l’ayant réussi 2 fois. En remportant une  fois le Masters de Madrid en , il redevient co-recordman de titres (33) en Masters 1000 avec Rafael Nadal. En , pour une  confrontation, Novak Djokovic et Roger Federer nous offrent la finale la plus longue de l'histoire de Wimbledon et qui sans doute restera dans la légende du tournoi. Au bout de quatre heures et cinquante-cinq minutes, Novak Djokovic, après avoir sauvé deux balles de match dans le cinquième set, remporte son seizième tournoi du Grand Chelem sur le score historique de (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12). C’est la première finale de l’histoire du tournoi qui se termine sur un tie-break à 12-12. Le , il entame sa  semaine à la tête du classement ATP, dépassant ainsi Ivan Lendl d'une semaine et se retrouve sur le podium historique. Il ne reste devant lui que Pete Sampras (286) et Roger Federer (310). En remportant son  Masters de Paris-Bercy (record) et son  Masters 1000, il s'adjuge son  ATP en simple, ce qui lui permet d'intégrer le Top 5 des joueurs les plus titrés de l'histoire du tennis en égalant l'Américain John McEnroe.

En , il remporte la première édition de l'ATP Cup avec la Serbie en battant notamment l'Espagne de Rafael Nadal en finale. Il remporte ensuite son  Open d'Australie devenant le troisième joueur de l'histoire du tennis avec Roger Federer et Rafael Nadal à avoir au moins 8 titres du Grand Chelem dans un même tournoi. Il devient également co-recordman avec Roger Federer du nombre de titres de Grand Chelem remportés sur surface dure (11). En , après une coupure de presque six mois dû au Covid-19, il renoue avec la victoire en remportant pour une seconde fois en carrière le Masters de Cincinnati. Avec cette victoire il redevient le co-recordman de titres gagnés en catégorie Masters 1000 (35) et de finales jouées (51) avec Rafael Nadal. Déjà unique joueur à avoir achevé le Career Golden Masters en 2018, avec cette victoire il est à présent détenteur d'au moins deux titres dans chaque tournoi en Masters 1000. En novembre, il est assuré de finir l'année à la première place mondiale pour une sixième année record rejoignant ainsi Pete Sampras en haut du classement.

En , il remporte son  titre à l' Open d'Australie et reste invaincu en finale. Avec cette victoire, il devient le recordman unique de Grand Chelem remportés sur surface dure (12) devant le Suisse Roger Federer (11) pour un total de 18 Grand Chelem. Mais également, il est à présent le seul avec l'Espagnol Rafael Nadal à avoir remporté au moins 9 titres dans un même Grand Chelem, l’Ibère ayant 13 titres à Roland-Garros. 
Le 8 mars, le Serbe entame sa  semaines en tant que numéro 1 et inscrit son nom encore plus dans l'histoire du tennis en devenant le recordman de semaines passées à la tête du classement ATP dépassant d'une semaine le Suisse Roger Federer qui détenait ce record depuis juillet 2012.
En juin 2021, il réussit l'exploit de battre Rafael Nadal en 4 sets (3-6, 6-3, 7-6, 6-2) une seconde fois à Roland-Garros qui restait sur 105 victoires pour 107 matchs joués. Également, il devient le seul joueur de l'Ère Open à avoir atteint au minimum la finale, à six reprises, des quatre Grand Chelem. Il remporte son  Roland-Garros après avoir été mené deux sets à zéro. Il est seulement le  joueur à remonter un gap de 0-2 en finale de Grand Chelem et le premier à gagner un titre après avoir connu deux matchs avec un tel handicap sur le même tournoi. En outre, il devient le premier joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem et le troisième dans l'histoire du tennis après Roy Emerson et Rod Laver. C'est son  titre du Grand Chelem. Il se rapproche pour la première fois de sa carrière à une unité du record co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.
En juillet 2021, il remporte son  titre à Wimbledon. C'est ainsi le  titre du Grand Chelem de sa carrière lui permettant de devenir co-recordman de titres avec Roger Federer et Rafael Nadal. Aussi, il est le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à avoir remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année et donc être toujours en lice pour le Grand Chelem calendaire. Il est également à présent le seul joueur avec Roger Federer à avoir remporté au moins 6 titres du Grand Chelem dans deux tournois différents. Par ailleurs, avec un  Petit Chelem, il égale le record de Roger Federer. Il est seulement le  joueur de l'ère Open à faire le doublé Roland-Garros - Wimbledon la même saison. En novembre, il est assuré de finir l'année à la première place mondiale pour une septième année record devant ainsi le premier joueur à réussir un tel exploit. À 34 ans, 7 mois et 9 jours (au ) il devient le joueur le plus âgé à terminer une année en tête du classement ATP.

En mai 2022, au Masters de Rome, il remporte son  match en carrière sur le circuit ATP, devenant le cinquième joueur à atteindre ce total après Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) et Rafael Nadal (1051, en activité). À cette occasion, il remporte son  Masters 1000 qui lui permet de prendre une avance de deux unités sur Rafael Nadal au classement du nombre de titres en Masters 1000 mais également de redevenir le joueur le plus âgé à gagner un Masters 1000 sur terre battue (34 ans, 11 mois et 23 jours).
En juillet 2022, il devient le premier joueur hommes et femmes incluses à avoir remporté au moins 80 matchs dans chacun des 4 tournois du Grand Chelem. Également, il devient le premier joueur homme à avoir atteint 32 finales dans cette catégorie dépassant Roger Federer d'une unité. Il remporte son  titre à Wimbledon, c'est ainsi le  titre du Grand Chelem de sa carrière lui permettant de se rapprocher à une unité du record de Rafael Nadal. Aussi, il est le premier joueur de l'histoire du tennis à avoir remporté au moins 7 titres dans deux tournois du Grand Chelem.
En novembre 2022, il remporte un  Masters record, il égale ainsi Roger Federer et devient le joueur le plus âgé à avoir remporté ce tournoi à 35 ans 5 mois et 29 jours. De plus, il possède un total de dix-huit titres majeurs (Grand Chelem et Masters) remportés sur surfaces dures devant le Suisse avec dix-sept titres.

En janvier 2023, il devient le second joueur à faire une Décima en  remportant son  titre à l'Open d'Australie. C'est ainsi le  titre du Grand Chelem de sa carrière lui permettant d'égaler le record de Rafael Nadal. Aussi, il redevient numéro un mondial et ajoute donc une année de plus record (12 au total) à cette place. Le , avec  passées à la tête du classement mondial, il devient le recordman historique du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial tous sexe confondus, en dépassant le record de Steffi Graf (377).

Finales importantes

En Grand Chelem

Simple : 33 (22 titres, 11 finales)

Aux Jeux Olympiques

Simple : 3 matchs pour la troisième place (1-2)

Au Masters

Simple : 8 (6 titres, 2 finales)

En Masters 1000

Simple : 56 (38 titres, 18 finales)

En Coupe Davis 

 Vainqueur de la Coupe Davis 2010 avec Viktor Troicki, Janko Tipsarević et Nenad Zimonjić. Victoire 3-2 en finale face à la France, c'est la première Coupe Davis remportée par la Serbie. Route jusqu'au titre :
 :  3-2 
1/4 de finale :  1-4 
1/2 finale :  3-2 
Finale :  3-2 

 Finaliste de la Coupe Davis 2013 avec Viktor Troicki, Nenad Zimonjić, Ilija Bozoljac, Janko Tipsarević et Dušan Lajović. Défaite 3-2 en finale face à la République tchèque.

Statistiques de Novak Djokovic en Coupe Davis :

Statistiques de Novak Djokovic en Coupe Davis (2004-2021)
   indique le résultat du match suivi du score, de la date, du lieu de la rencontre, de la division et de la surface.

 Chantouria a abandonné à cause d'une blessure au mollet.
 Djokovic a abandonné à cause d'une grippe dont il a eu les symptômes toute la semaine précédente. Il n'était pas censé jouer, mais après le forfait de Janko Tipsarević à cause d'un problème à l'estomac et d'une blessure au coude, le capitaine Bogdan Obradovic a choisi de le faire jouer malgré tout.
 Djokovic a abandonné blessé au dos. Il a quitté le court en larmes soutenu par son équipe.

Palmarès 

Tableau mis à jour le .

L'ATP prend en compte depuis 2019 les résultats des participants de la Laver Cup. À ce jour, Novak Djokovic connait un ratio victoire/défaite de 1/2.

A - absent ou forfait du tournoi.
NQ - non qualifié, ND - non disputé.
1T, 2T, 3T - premier, deuxième et troisième tour; HF - huitièmes de finale ; QF - quarts de finale ; DF - demi-finale ; F - finale ; V - vainqueur.
NMS - tournoi n'étant ni un ATP Masters Series 1000 ni un ATP Masters Series.
PO - Play off, D3 - Division 3, D2 - Division 2.

Titres en simple (93) 

 

|-
|+ style="caption-side: bottom; font-weight:normal; padding-top:4px;"|Le nombre indique le total de titres remportés dans le tournoi ; 

 Une victoire au Hyundai Card en 2010
 Une victoire au National Taïwan Sport en 2012
 Quatre victoires au tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi en 2012, 2013, 2014 et 2019
 Une victoire au BNP Paribas Showdown en 2014
 Une victoire au Back to Thaïland 2015

Finales en simple (39) 

Tournois non officiels :
 Une finale au tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi en 2015

Titre en double (1)

Finales en double (2)

Finales en double mixte (2)

Finales en Challenger (3) et Future (3)

Parcours en Grand Chelem

En simple 

|-
|2005
|
|
|
|
|-
|2006
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|-
|2009
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|-
|2011
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|-
|2020
|
|
|
|
|-
|2021
|
|
|
|
|-
|2022
|
|
|
|
|-
|2023
|
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|

En double 

|-
|2006
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|

En double mixte 

|-
|2006
| (1/8) A. Ivanović||align="left"| E. Likhovtseva D. Nestor
|
|
|

Parcours au Masters 

! width="55"|Année
! width="115"|Lieu
! width="125"|Résultat
! width="125"|Tour
! width="210"|Adversaires
! width="150"|Victoire / Défaite
! width="150"|Scores
|-
| 2007 || Shanghai || Round Robin || |RR  RR  RR||Rafael Nadal  Richard Gasquet David Ferrer || Défaite  Défaite  Défaite || 4-6, 4-6  4-6, 2-6  4-6, 4-6
|-
| 2008 || Shanghai || style="background:;"| Vainqueur ||FinaleDemi-finaleRRRRRR||Nikolay DavydenkoGilles SimonJo-Wilfried TsongaNikolay DavydenkoJuan Martín del Potro||VictoireVictoireDéfaiteVictoireVictoire||6-1, 7-54-6, 6-3, 7-56-1, 5-7, 1-67-6, 0-6, 7-57-5, 6-3
|-
| 2009 || Londres || Round Robin || RR  RR  RR||Rafael Nadal  Robin Söderling Nikolay Davydenko || Victoire  Défaite  Victoire || 7-6, 6-3  6-7, 1-6  3-6, 6-4, 7-5
|-
| 2010 || Londres || style="background:;"| Demi-finale || Demi-finale  RR  RR  RR|| Roger Federer  Andy Roddick  Rafael Nadal  Tomáš Berdych || Défaite  Victoire  Défaite  Victoire|| 1-6, 4-6  6-2, 6-3  5-7, 2-6  6-3, 6-3
|-
| 2011 || Londres || Round Robin ||RR  RR  RR || Janko TipsarevićDavid FerrerTomáš Berdych ||Défaite Défaite Victoire ||3-6, 6-3, 3-6  3-6, 1-6 3-6, 6-3, 7-6
|-
| 2012 || Londres || style="background:;"| Vainqueur  (2)||Finale  Demi-finale  RR  RR  RR || Roger FedererJuan Martín del PotroTomáš BerdychAndy MurrayJo-Wilfried Tsonga ||Victoire Victoire Victoire Victoire Victoire ||7-6, 7-5 4-6, 6-3, 6-2  6-2, 7-6  4-6, 6-3, 7-5  7-6, 6-3
|-
| 2013 || Londres || style="background:;"| Vainqueur  (3)||Finale  Demi-finale  RR  RR  RR || Rafael NadalStanislas WawrinkaRichard GasquetJuan Martín del PotroRoger Federer ||Victoire Victoire Victoire Victoire Victoire ||6-3, 6-4 6-3, 6-3 7-6, 4-6, 6-3 6-3, 3-6, 6-3  6-4, 6-7, 6-2
|-
| 2014 || Londres || style="background:;"| Vainqueur  (4)||Finale  Demi-finale  RR  RR  RR || Roger FedererKei NishikoriTomáš BerdychStanislas WawrinkaMarin Čilić ||Victoire Victoire Victoire Victoire Victoire ||Forfait 6-1, 3-6, 6-0 6-2, 6-2 6-3, 6-0  6-1, 6-1
|-
| 2015 || Londres || style="background:;"| Vainqueur  (5)||Finale Demi-finaleRRRRRR ||Roger Federer Rafael NadalTomáš BerdychRoger FedererKei Nishikori||VictoireVictoireVictoireDéfaiteVictoire||6-3, 6-46-3, 6-36-3, 7-55-7, 2-66-1, 6-1
|-
| 2016 || Londres ||style="background:;"| Finaliste||FinaleDemi-finaleRRRRRR||Andy MurrayKei NishikoriDavid GoffinMilos RaonicDominic Thiem||DéfaiteVictoireVictoireVictoireVictoire||3-6, 4-66-1, 6-16-1, 6-27-6, 7-66-7, 6-0, 6-2
|-
| 2018 || Londres ||style="background:;"| Finaliste||FinaleDemi-finaleRRRRRR||Alexander ZverevKevin AndersonMarin ČilićAlexander ZverevJohn Isner||DéfaiteVictoireVictoireVictoireVictoire||4-6, 3-66-2, 6-27-6, 6-26-4, 6-16-4, 6-3
|-
| 2019 || Londres ||Round Robin||RRRRRR||Roger FedererDominic ThiemMatteo Berrettini||DéfaiteDéfaiteVictoire||4-6, 3-67-6, 3-6, 6-76-2, 6-1
|-
| 2020 || Londres || style="background:;"| Demi-finale || Demi-finale  RR  RR  RR|| Dominic Thiem  Alexander Zverev  Daniil Medvedev  Diego Schwartzman || Défaite  Victoire  Défaite  Victoire|| 5-7, 7-6, 6-76-3, 7-63-6, 3-66-3, 6-2
|-
| 2021 || Turin || style="background:;"| Demi-finale || Demi-finale  RR  RR  RR|| Alexander Zverev  Cameron Norrie Andrey Rublev  Casper Ruud || Défaite  Victoire  Victoire  Victoire|| 6-7, 6-4, 3-66-2, 6-16-3, 6-27-6, 6-2
|-
| 2022 || Turin || style="background:;"| Vainqueur  (6)||Finale  Demi-finale  RR  RR  RR || Casper RuudTaylor FritzDaniil MedvedevAndrey RublevStéfanos Tsitsipás ||Victoire Victoire Victoire Victoire Victoire ||7-5, 6-3 7-6, 7-6 6-3, 6-7, 7-6  6-4, 6-1  6-4, 7-6 
|}

Parcours dans les Masters 1000

En simple 

! width="50"|Année
! width="125"|Indian Wells
! width="125"|Miami
! width="125"|Monte-Carlo
! width="125"|Rome
! width="125"|Hambourg
! width="125"|Canada
! width="125"|Cincinnati
! width="125"|Madrid
! width="125"|Paris
|-
|2005
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
|-
|2006
|
|
|
| -
|
| -
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! width="50"|
! width="125"|Indian Wells
! width="125"|Miami
! width="125"|Monte-Carlo
! width="125"|Rome
! width="125"|Madrid
! width="125"|Canada
! width="125"|Cincinnati
! width="125"|Shanghai
! width="125"|Paris
|-
|2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
| -
|
|
|
|
|-
! width="50"|
! width="125"|Indian Wells
! width="125"|Miami
! width="125"|Monte-Carlo
! width="125"|Madrid
! width="125"|Rome
! width="125"|Canada
! width="125"|Cincinnati
! width="125"|Shanghai
! width="125"|Paris
|-
|2011
|
|
| -
|
|
|
|
| -
|
|-
|2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
| -
|
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
| -
|
|
|
| 
|
|- 
|2016
|
|
|
|
|
|
| -
|
|
|-
|2017
|
| -
|
|
|
| -
| -
| -
| -
|-
|2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|
| -
|
|
|
|-
|2020
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
|-
|2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|

En double 

! width="50"|Année
! width="80" colspan=2|Indian Wells
! width="80" colspan=2|Miami
! width="80" colspan=2|Monte-Carlo
! width="80" colspan=2|Hambourg puis Madrid
! width="80" colspan=2|Rome
! width="80" colspan=2|Canada
! width="80" colspan=2|Cincinnati
! width="80" colspan=2|Madrid puis Shanghai
! width="80" colspan=2|Paris
|-
|2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Parcours aux Jeux olympiques

En simple

En double

En double mixte

Tête de série en Grand Chelem 

Les tournois remportés par Djokovic sont en gras.

Confrontations avec ses principaux adversaires 

Confrontations lors des différents tournois ATP, des 4 tournois du Grand Chelem, des Jeux olympiques, en Coupe Davis, ATP Cup et Laver Cup avec ses principaux adversaires qui ont fait partie du top 10 (minimum 8 confrontations). Classement par pourcentage de victoires. Situation au .

Les joueurs retraités sont en gris.

Ce bilan ne prend pas en compte les confrontations en qualifications, en Challenger, Futures, ou durant le parcours junior des joueurs :
 Victoire contre Stanislas Wawrinka au  du Challenger d’Aix-la-Chapelle 2004 (6-2, 6-3).
 Victoire contre Stanislas Wawrinka au  des qualifications de l'Open d'Australie 2005 (6-3, 6-1).
 Défaite contre Gaël Monfils en quart de finale du Future F4 en Italie, à Bergame, en 2004 (6-4, 6-7, 6-2).
 Défaite contre Gaël Monfils au  du tournoi junior Uncle Tobys Hardcourt Championships 2004 à Melbourne (6-4, 6-2).
 Victoire contre Fernando Verdasco en finale de la Hopman Cup 2013 (6-3, 7-5).
 Victoire contre Tommy Haas en phase de poules de la Hopman Cup 2013 (6-2, 6-0).
 Victoire contre Richard Gasquet au  du Challenger de Cherbourg 2005 (6-2, 1-0 ).
 Défaite contre Márcos Baghdatís au  de l'Orange Bowl 2002 (6-2, 2-6, 7-5).

Joueurs avec un ratio positif contre Djokovic 
Les joueurs encore en activité sont en gras.

 Andy Roddick 5-4
 Nick Kyrgios 2-1
 Ivo Karlović 2-1 
 Jiří Veselý 2-0
 Marat Safin 2-0
 Fernando González 2-1
 Dennis van Scheppingen 1-0
 Antony Dupuis 1-0
 Filippo Volandri 1-0
 Taro Daniel 1-0
 Daniel Evans 1-0
 Carlos Alcaraz 1-0

Matchs principaux

Matchs avec un retournement de situation 
 Matchs gagnés après avoir été mené deux manches à zéro

 Matchs gagnés après avoir été mené deux manches à une

 Matchs perdus après avoir mené deux manches à zéro

 Matchs perdus après avoir mené deux manches à une

 Matchs gagnés après avoir sauvé des balles de match

 Matchs perdus après avoir eu des balles de match

Quelques matchs importants 
 Masters de Miami 2007 (finale) : bat Guillermo Cañas (6-3, 6-2, 6-4). Novak Djokovic remporte le premier titre en Masters Series de sa carrière. Les Masters Series sont la deuxième catégorie de tournois la plus importante après les Grands Chelems.
 Masters du Canada 2007 (finale) : bat Roger Federer (7-6, 2-6, 7-6). Novak Djokovic bat pour la première fois le  mondial Roger Federer. L'exploit est d'autant plus impressionnant qu'en demi-finale il battait également le  mondial Rafael Nadal.
 US Open 2007 (finale) : perd face à Roger Federer (6-7, 6-7, 4-6). Novak Djokovic accède pour la première fois en finale d'un tournoi de Grand Chelem mais s'incline face à Roger Federer au terme d'un match beaucoup plus serré que ne pourrait le laisser penser le score, Djokovic ayant en effet obtenu 5 balles de  et 2 balles de  set.
 Open d'Australie 2008 (demi-finale) : bat Roger Federer (7-5, 6-3, 7-6). Novak Djokovic devient le premier joueur à battre Roger Federer en 3 sets dans un tournoi du Grand Chelem depuis Gustavo Kuerten à Roland Garros 2004, et met ainsi fin à la série de 10 finales consécutives en Grand Chelem du Suisse.
 Open d'Australie 2008 (finale) : bat Jo-Wilfried Tsonga (4-6, 6-4, 6-3, 7-6). Novak Djokovic remporte son premier titre en Grand Chelem en battant en finale le Français Jo-Wilfried Tsonga, la révélation du tournoi. Djokovic devient le premier Serbe de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem.
 Masters d'Indian Wells 2008 (finale) : bat Mardy Fish (6-2, 5-7, 6-3) et remporte son premier titre en Californie et son  Masters 1000.
 Masters de Rome 2008 (finale) : bat Stanislas Wawrinka (4-6, 6-3, 6-3) et remporte son premier Masters 1000 sur terre et son  titre dans cette catégorie de tournoi.
 Masters de Hambourg 2008 (demi-finale) : perd face à Rafael Nadal (5-7, 6-2, 2-6). Ce match restera dans les annales des matchs de terre battue. En effet, les joueurs évoluent simultanément à un niveau de jeu extraordinaire. Djokovic mène 3-0 dès le premier set en pratiquant un tennis de rêve, puis Nadal revient dans le match et tous deux jouent au plus haut niveau pendant trois sets. Si Djokovic s'était imposé, il aurait pris à Nadal sa place de  mondial.
 Masters Cup 2008 (finale) : bat Nikolay Davydenko (6-1, 7-5). Grâce à sa première victoire en Masters Cup, il revient à 10 points seulement du  mondial Roger Federer au classement ATP.
 Masters de Madrid 2009 (demi-finale) : perd face à Rafael Nadal (6-3, 6-7, 6-7) après un match extraordinaire d'une durée record de 4h02 où le Serbe obtient 3 balles de match dans le tie-break du . Malgré la défaite, Djokovic qualifie ensuite cette rencontre comme le plus grand match de sa vie. En cas de victoire, il aurait pu récupérer sa  mondiale.
 Masters de Paris-Bercy 2009 (finale) : bat Gaël Monfils (6-2, 5-7, 7-6) et remporte son premier titre à Paris et son  Masters 1000.
 US Open 2010 (demi-finale) : bat Roger Federer (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5). Lors de cette rencontre, Djokovic sauve deux balles de match. Il met ainsi un terme à 3 défaites consécutives face à Roger Federer à l'US Open. Il atteint sa  d'un tournoi du Grand Chelem mais, épuisé, il perdra face à Rafael Nadal même s'il sera le seul à lui prendre un set durant la quinzaine.
 Coupe Davis 2010 (finale) : bat Gaël Monfils (6-2, 6-2, 6-4). Novak Djokovic permet à la Serbie de revenir à 2-2 lors de la finale de la Coupe Davis, qu'il remporte à la suite de la victoire de son compatriote Viktor Troicki contre Michaël Llodra.
 Open d'Australie 2011 (demi-finale) : bat Roger Federer (7-6, 7-5, 6-4). Novak Djokovic affronte Federer qui est le tenant du titre. Il réalise un match exceptionnel, où il a su gérer les moments importants (dans le second set, il était mené 5-2). Il atteint sa  d'un tournoi du Grand Chelem.
 Open d'Australie 2011 (finale) : bat Andy Murray (6-4, 6-2, 6-3). Novak Djokovic remporte son second tournoi du Grand Chelem après sa victoire à l'Open d'Australie en 2008.
 Masters de Madrid 2011 (finale) : bat Rafael Nadal (7-5, 6-4). C'est la première fois qu'il bat le Majorquin sur terre battue, et il renouvellera ceci la semaine suivante en finale lors du Masters de Rome 2011.
 Roland-Garros 2011 (demi-finale) : perd face à Roger Federer (6-7, 3-6, 6-3, 6-7). Roger Federer met fin à la série de 41 victoires consécutives de Novak Djokovic au terme d'un match de très grande qualité, l'empêchant ainsi de battre le record de McEnroe, d'accéder à sa première finale à Roland-Garros et de prendre la place de numéro 1 mondial.
 Tournoi de Wimbledon 2011 (finale) : gagne contre Rafael Nadal (6-4, 6-1, 1-6, 6-3), un match dominé par Djokovic, lui permettant de remporter son troisième titre du Grand Chelem, ainsi que d'affirmer son statut de numéro 1 mondial à compter du , à l'image de son année.
 Masters du Canada 2011 (finale) : bat l'Américain Mardy Fish (6-2, 3-6, 6-4), devenant ainsi l'unique joueur de l'histoire à remporter au moins cinq Masters 1000 en une saison.
 US Open 2011 (demi-finale) : bat Roger Federer (6-7, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5), après avoir remonté un handicap de deux sets (exploit précédemment réalisé en Grand Chelem par Jo-Wilfried Tsonga à Wimbledon en 2011), et sauvé deux balles de match à 5-3, 40-15, il se qualifie pour sa troisième finale en cinq ans à New York, et pour sa troisième finale en tournoi du Grand Chelem en 2011, match qu'il remportera.
 Open d'Australie 2012 (finale) : bat Rafael Nadal (5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5), il gagne la finale la plus longue de l'histoire en Grand Chelem en 5h53 minutes, et remporte ainsi son cinquième titre majeur.
 Roland-Garros 2012 (quart de finale) : gagne face à Jo-Wilfried Tsonga (6-1, 5-7, 5-7, 7-6, 6-1), devant son public, en 5 sets après avoir sauvé 4 balles de match dans le , ce qui lui offre l'occasion d'une revanche contre Federer après sa demi-finale perdue l'année précédente. Il atteint pour la première fois la finale de Roland Garros, atteignant sa 4 finale de suite en Grand Chelem qu'il perd contre Rafael Nadal l'empêchant de faire le Grand Chelem sur deux saisons.
 Masters de Shanghai 2012 (finale) : remporte pour la première fois le Masters 1000 en Chine et le  de sa carrière, en battant Andy Murray (5-7, 7-6, 6-3) après avoir sauvé cinq balles de match.
 ATP World Tour Finals 2012 (finale) : bat Roger Federer (7-6, 7-5) après avoir été breaké d'entrée dans chacune des manches et avoir écarté deux balles de .
 Open d'Australie 2013 (finale) : bat Andy Murray (6-7, 7-6, 6-3, 6-2) et devient ainsi le premier joueur de l'ère Open à remporter trois fois consécutivement ce tournoi.
 Masters de Monte-Carlo 2013 (finale) : bat Rafael Nadal (6-2, 7-6), et met ainsi fin aux huit années consécutives de victoires de l'Espagnol sur l'ocre de Monte-Carlo, l'une des plus incroyables séries de l'histoire du sport. Il remporte pour la première fois le Masters 1000 de Monte-Carlo.
 ATP World Tour Finals 2013 (finale) : bat Rafael Nadal (6-3, 6-4) et intègre ainsi la liste des joueurs ayant conservé leur titre au Masters de fin d'année, et égale aussi Boris Becker et John McEnroe avec trois victoires dans ce tournoi.
 Masters de Miami 2014 (finale) : bat Rafael Nadal (6-3, 6-3) dans un match où il a su produire un tennis formidable pour s'imposer sans grandes difficultés, et ainsi remporter le premier affrontement de la saison contre son "rival". Il devient aussi le deuxième joueur de l'Histoire du tennis à faire pour la deuxième fois le doublé Indian Wells et Miami, égalant son autre grand rival Roger Federer.
 Tournoi de Wimbledon 2014 (finale) : bat Roger Federer (6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4) dans une rencontre d'anthologie riche en rebondissements, et remporte ainsi son second Wimbledon.
 Masters de Paris-Bercy 2014 (finale) : bat Milos Raonic (6-2, 6-3), remporte ainsi un  à Paris et égale son entraîneur Boris Becker et le Russe Marat Safin des joueurs ayant remporté le plus ce tournoi (3 fois). Devient aussi le premier joueur à avoir conservé son titre sur deux années consécutives.
 ATP World Tour Finals 2014 (finale) : remporte pour la  consécutive ce tournoi qui le place ainsi en tête avec Ivan Lendl et Ilie Năstase des joueurs ayant remporté le World Tour Finals trois fois consécutivement. Ce match n'a pas eu lieu à la suite du forfait de Roger Federer dû à une blessure au dos contractée la veille, après une demi-finale accrochée face à son compatriote Stanislas Wawrinka.
 Open d'Australie 2015 (finale) : bat Andy Murray (7-6, 6-7, 6-3, 6-0) dans un match fort disputé dans les 2 premiers sets. Il rentre ainsi dans l'histoire en devenant le premier joueur de l'ère Open à remporter une cinquième couronne à Melbourne.
 Masters de Miami 2015 (finale) : bat Andy Murray (7-6, 4-6, 6-0). Il rentre dans l'histoire du tennis en devenant le premier joueur à faire trois fois le doublé Indian Wells - Miami (2011, 2014 et 2015).
 Masters de Monte-Carlo 2015 (finale) : bat Tomáš Berdych (7-5, 4-6, 6-3). Il devient le premier joueur de l'ère Open à remporter les 3 premiers Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami et Monte-Carlo). Il surfe également sur une vague impressionnante de titres importants gagnés; en effet, il a enchaîné Paris-Bercy et le Masters de Londres en 2014, puis en 2015, l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami et enfin Monte-Carlo. Il a gagné les 6 derniers tournois les plus importants du calendrier. Cette série impressionnante prend fin lors du Masters 1000 de Madrid, tournoi remporté par Andy Murray, qu'il préfère ne pas jouer pour se reposer en vue de son grand objectif qui est Roland-Garros. Il reprend la compétition lors du Masters de Rome qu'il remporte face à Roger Federer (6-4, 6-3), gagnant ainsi son  Masters 1000 de la saison en 4 participations.
 Roland-Garros 2015 (quarts de finale) : bat Rafael Nadal (7-5, 6-3, 6-1). Il devient seulement le deuxième joueur à battre Rafael Nadal à Roland-Garros. De plus il est le premier à battre Nadal 3 sets à 0 à Roland-Garros, après avoir perdu 6 fois en 6 confrontations contre l'Espagnol à Paris. Il devient aussi le seul joueur de tennis à avoir battu Rafael Nadal et Roger Federer dans les 4 Grand Chelem.
 Tournoi de Wimbledon 2015 (finale) : bat Roger Federer (7-6, 6-7, 6-4, 6-3) dans une rencontre serrée et remporte son  du Grand Chelem, son troisième sur le gazon londonien, égalant ainsi la performance de son coach Boris Becker dans ce tournoi.
 US Open 2015 (demi-finale) : bat Marin Čilić (6-0, 6-1, 6-2) et devient le troisième joueur de l'ère Open après Rod Laver et Roger Federer à se qualifier pour les finales des 4 tournois du Grand Chelem durant la même année.
 US Open 2015 (finale) : bat Roger Federer (6-4, 5-7, 6-4, 6-4), remporte ainsi son  du Grand Chelem et devient le deuxième homme après le Suisse à réaliser au moins deux fois le Petit Chelem.
 Masters de Shanghai 2015 (quart de finale) : bat Bernard Tomic (7-6, 6-1), il atteint  points à la Race, 2015 devient donc l'année où le Serbe aura gagné le plus de points, mieux encore qu'en 2011 où il avait fini l'année à  points.
 Masters de Shanghai 2015 (finale) : bat Jo-Wilfried Tsonga (6-2, 6-4), il remporte son  Masters 1000 de la saison et atteint le score de  points ATP, c'est un record, jamais ce nombre n'avait été atteint.
 Masters de Paris-Bercy 2015 (finale) : bat Andy Murray (6-2, 6-4) et devient le premier joueur de l'histoire à remporter 6 Masters 1000 en une seule et même saison. Il devient aussi le détenteur du plus grand nombre de victoires à Paris-Bercy avec 4 titres au compteur, dont 3 consécutifs, un record. Avec cette victoire il atteint le record de points ATP Race en fin d'année :  points.
 ATP World Tour Finals 2015 (finale) : bat Roger Federer (6-3, 6-4) et remporte pour la  consécutive ce tournoi, c'est le premier joueur à réussir tel exploit, et son  au total. Il conclut de belle manière une saison hallucinante. Il finit la saison avec un record de points absolu :  points, soit plus de  points de plus que l'ancien record, tenu par Roger Federer en 2006, 15 495 points.
 Open de Doha 2016 (finale) : bat Rafael Nadal (6-1, 6-2) et remporte son  grâce à un niveau de jeu hallucinant. Pour la première fois en 47 confrontations, il passe en tête du face-à-face contre l'Espagnol avec 24 victoires. Il remporte par ailleurs son premier ATP 250 depuis 2011. En atteignant la finale sur ce tournoi, il a atteint toutes les finales des tournois auxquels il a participé sur les 52 dernières semaines (16 au total). Il améliore également le record de points ATP qu'il détenait déjà. Il atteint en effet  points, soit 5 de plus que son précédent record.
 Open d'Australie 2016 (demi-finale) : bat Roger Federer (6-1, 6-2, 3-6, 6-3) et se qualifie pour sa  à l'Open d'Australie, c'est un record. Il reste ainsi invaincu en demi-finales à Melbourne. Par la même occasion, c'est la première fois en 45 duels face au Suisse que le Serbe mène au face-à-face avec 23 victoires.
 Open d'Australie 2016 (finale) : bat Andy Murray (6-1, 7-5, 7-6) et remporte son  Open d'Australie. Il égale ainsi le record de Roy Emerson à Melbourne toutes époques confondues. C'est le  Grand Chelem de sa carrière (il égale ainsi Björn Borg et Rod Laver) dont le  de rang.
 Masters d'Indian Wells 2016 (finale) : bat Milos Raonic (6-2, 6-0) et remporte son  Masters 1000, il co-détient ainsi dorénavant avec Rafael Nadal le plus grand nombre de titres dans cette catégorie. C'est également son  de rang à Indian Wells égalant ainsi la performance de Roger Federer, et son  au total, record qu'il détient maintenant seul.
 Masters de Miami 2016 (finale) : bat Kei Nishikori (6-3, 6-3), il devient le recordman de titres en Masters 1000 avec 28 titres. Il égale aussi Andre Agassi avec 6 titres à Miami dont 3 consécutifs, deux records partagés avec l'Americain. C'est également son  Indian Wells-Miami, dont le  de rang, ce qui constitue également un record dans les deux cas. Avec cette victoire, il a une avance de 8725 points sur son dauphin Andy Murray, ce qui est un total de points jamais égalé entre les deux premiers mondiaux.
 Roland-Garros 2016 (finale) : bat Andy Murray (3-6, 6-1, 6-2, 6-4), il remporte enfin les 4 Grand Chelem en carrière après trois échecs en finale sur la terre parisienne, et devient le troisième joueur de l'histoire à être tenant du titre des 4 tournois du Grand Chelem en même temps. Il bat aussi le record de points ATP avec 16 950 points. C'est aussi le premier joueur depuis Jim Courier en 1992 à remporter les deux premiers Grand Chelem de l'année ce qui lui permet d'être en lice pour faire le Grand Chelem doré, étant donné que 2016 est une année olympique.
 Tournoi de Wimbledon 2016 () : perd face à Sam Querrey (6-7, 1-6, 6-3, 6-7), dans un match sur deux jours stoppé plusieurs fois par la pluie. Il s'arrête ainsi en seizièmes de finale pour la première fois en Grand Chelem depuis le tournoi de Roland-Garros 2009, et met fin à une série de trente succès consécutifs dans les tournois majeurs stoppant tout rêve de Grand Chelem doré ou calendaire.
 Jeux olympiques 2016 () : perd face à Juan Martín del Potro (6-7, 6-7), comme il y a quatre ans à Londres pour le match de la , échouant dans sa quête de titre olympique en simple, et fondant en larmes à la fin du match. Il n'avait plus perdu contre un joueur hors top 100 depuis 2008 hors abandons, et n'a donc toujours pas remporté une médaille d'or olympique, dernier grand titre manquant à son palmarès.
 Open de Doha 2017 (demi-finale) : bat Fernando Verdasco 4-6, 7-6, 6-3 dans une période de doute tennistique et dans le vent face à un Verdasco redoutable, il sauve 5 balles de match dont 4 consécutives et se qualifie pour la finale du premier tournoi de l'année, tournoi qu'il remportera face au numéro 1 mondial Andy Murray.
 Open d'Eastbourne 2017 (finale) : bat Gaël Monfils (6-3, 6-4). C'est la première fois depuis 2010 qu'il participe à un tournoi une semaine avant un Grand Chelem. En période de flou depuis sa victoire à Roland-Garros 2016, cette victoire est un soulagement après plus de 5 mois sans titre.
 Wimbledon 2018 (demi-finale) : bat Rafael Nadal (6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8) en 5h15 de jeu au terme d'un match très accroché, se qualifiant ainsi pour se première finale en Grand-Chelem depuis plus de deux ans. Grand Chelem qu'il remporte contre Kevin Anderson lui permettant de réintégrer le Top 10.
 Masters de Cincinnati 2018 (finale) : bat Roger Federer (6-4, 6-4) remportant pour la première fois ce Masters 1000. Il complète ainsi une Career Golden Masters devenant le premier joueur de l'histoire du tennis à avoir remporté au moins une fois les 9 Masters 1000.
 US Open 2018 (finale) : bat Juan Martín del Potro (6-3, 7-6, 6-3) et s'adjuge son  titre à l'US Open et son  titre en Grand Chelem, égalant son idole Pete Sampras. Il ne lui reste plus que ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer devant lui.
 Open d'Australie 2019 (finale) : bat Rafael Nadal (6-3, 6-2, 6-3) et remporte son  Open d'Australie. Il devient l'unique recordman de titres à Melbourne. C'est le  Grand Chelem de sa carrière, il dépasse donc Pete Sampras pour n'avoir plus que Rafael Nadal et Roger Federer devant lui. Il est, par ailleurs, l'unique joueur à avoir réussi à battre Rafael Nadal en trois sets dans une finale de Grand Chelem.
 Wimbledon 2019 (finale) : bat Roger Federer (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12), remporte son  titre en Angleterre et son  titre du Grand Chelem dans un match historique après avoir sauvé deux balles de match. C'est la plus longue finale de l'histoire de Wimbledon (4h57) avec un tie-break final historique à 12-12 dans le cinquième set.
 Open d'Australie 2020 (finale) : bat Dominic Thiem (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) et remporte son  Open d'Australie. Il devient co-recordman de titres en Grand Chelem sur surface dure (11) avec Roger Federer. Il devient également le troisième joueur de l'histoire du tennis avec Roger Federer et Rafael Nadal à avoir remportés au moins 8 titres du Grand Chelem dans un même tournoi.
 Masters de Cincinnati 2020 (finale) : bat Milos Raonic (1-6, 6-3, 6-4) et redevient co-recordman avec Rafael Nadal de titres remportés en catégorie Masters 1000 (35) mais également de finales jouées (51). Par ailleurs, en étant déjà le seul joueur de tennis en simple à avoir achevé une Career Golden Masters en 2018, il est à présent le seul à avoir remporté au moins 2 fois chaque tournoi de cette catégorie.
 Masters de Rome 2020 (finale) : bat Diego Schwartzman (7-5, 6-3) et remporte son  Masters 1000 sur terre devenant le seul joueur avec Rafael Nadal à avoir remporté au moins 10 titre de Masters 1000 sur ocre. Il redevient unique recordman de titres remportés en catégorie Masters 1000 (36) mais également de finales jouées (52). Il est aussi le plus vieux joueur à remporter un Masters 1000 sur terre battue à 33 ans et 4 mois.
 Open d'Australie 2021 (finale) : bat Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2) et remporte son  Open d'Australie. Il devient le recordman unique de Grand Chelem remportés sur surface dure (12) mais également, il est a présent le seul avec l'Espagnol Rafael Nadal à avoir remporté au moins 9 titres dans un même Grand Chelem, l’Ibère ayant 13 titres a Roland-Garros. Avec cette victoire, il est également assuré de dépasser, le 8 mars, le record historique de Roger Federer de  passées à la tête du classement mondial.
 Roland-Garros 2021 (finale) : bat Stéfanos Tsitsipás (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) et remporte son  Roland-Garros apres avoir notamment battu Rafael Nadal en demi-finale. Il devient le premier joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem et le troisième dans l'histoire du tennis après Roy Emerson et Rod Laver. C'est son  titre du Grand Chelem. Il se rapproche pour la première fois de sa carrière à une unité du record co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.
 Wimbledon 2021 (finale) : bat Matteo Berrettini (6-7, 6-4, 6-4, 6-3), remporte son  titre à Wimbledon. C'est ainsi le  titre du Grand Chelem de sa carrière lui permettant de devenir co-recordman de titres avec Roger Federer et Rafael Nadal. Aussi, il est le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à avoir remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année et donc être toujours en lice pour le Grand Chelem calendaire. Il est également à présent le seul joueur avec Roger Federer à avoir remporté au moins 6 titres du Grand Chelem dans deux tournois différents et à avoir réalisé le Petit Chelem trois fois.
 US Open 2021 (finale) : perd face à Daniil Medvedev (4-6, 4-6, 4-6) et n'échoue qu'à un match du Grand Chelem calendaire, 52 ans après celui de Rod Laver. Il devient cependant le seul joueur de l'Histoire du tennis à avoir remporté 27 matchs consécutifs en Grand Chelem au cours d'une même saison.
 Wimbledon 2022 (finale) : bat Nick Kyrgios (4-6, 6-3, 6-4, 7-6), remporte son  titre à Wimbledon. C'est ainsi le  titre du Grand Chelem égalant son idole Pete Sampras et n'étant plus qu'à une unité du record de Roger Federer à Wimbledon mais également avec ce  titre du Grand Chelem il n'est plus qu'à une unité du record détenu par Rafael Nadal. Également, Novak devient le premier joueur masculin de l'histoire du tennis à comptabiliser au moins 7 titres dans deux Grand Chelem (9 à Melbourne et 7 à Londres).
 Masters 2022 (finale) : bat Casper Ruud (7-5, 6-3) et remporte un  Masters record, il égale ainsi Roger Federer et devient le joueur le plus âgé à avoir remporté ce tournoi à 35 ans 5 mois et 29 jours.
 Open d'Australie 2023 (finale) : bat Stéfanos Tsitsipás (6-3, 7-6, 7-6), remporte son  titre à Melbourne. C'est ainsi le  titre du Grand Chelem de sa carrière lui permettant de devenir co-recordman de titres avec Rafael Nadal. Aussi, il redevient numéro un mondial par la même occasion.

Récompenses 
Novak Djokovic a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière, par des instances officielles (ATP) comme officieuses (médias, fondations), en vertu à la fois de ses résultats sportifs et de sa personnalité (fair-play, disponibilité envers les médias).

Pour ses résultats sportifs 
 Distinction ITF World Champion en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 et 2021.
 Prix Joueur de l'année en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018 par l'ATP lors des ATP Awards.
 Prix Come-back de l'année en 2018 par l'ATP lors des ATP Awards.
 Prix Sportif de l'année en 2011 et 2015 par l'équipe d'Eurosport.
 Prix Sportif de l'année en 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 par le Comité olympique de Serbie.
 Prix Sportif international de l'année en 2011 par la rédaction sportive de la BBC.
 Prix Sportif mondial de l'année en 2012, 2015, 2016 et 2019 par la fondation Laureus.
 Prix Sportif serbe de l'année en 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015.
 Prix Tennisman serbe de l'année en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
 Badge d'or du journal serbe DSL Sport en 2007, 2010 et 2011.
 Prix Athlète de l'année de l'Association de la Presse Sportive Internationale (AIPS) en 2011.
 Prix Frank Taylor Athlète européen de l'année de l'Association de la Presse Sportive Internationale (AIPS) en 2011, 2012 et 2015.
 Prix Golden Bagel Award en 2011, 2012, 2013 et 2015.
 Prix Bourgeon en 2007.
 Meilleur match de Grand Chelem / Coupe Davis / Jeux olympiques de l'année en 2011, 2012, 2013 et 2014.
 Meilleur match ATP de l'année en 2011, 2012 et 2013.
 Prix Sportif masculin de l'année de l'Académie des sports américaine en 2011 et 2014.
 Prix ESPY Joueur de tennis de l'année par ESPN en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.
 Prix ESPY Athlète de l'année par ESPN en 2012 et 2013.
 Vainqueur des US Open Series en 2012.
 Prix May Award (plus prestigieux prix sportif en Serbie) par l'Association Sportive de Serbie.
 Prix Pride of the Nation par la Fédération Serbe de Tennis.
 Prix d'engagement à la Coupe Davis en 2013.
 Prix Sportif européen de l'année par la Polish Press Agency (PAP) en 2011 et 2015.
 Prix Champion des champions par l'EFE, la principale agence de presse espagnole, en 2015.
 Prix Marca Leyenda décerné en Espagne par le quotidien Marca pour le meilleur sportif du moment en .

Pour sa personnalité 
 Prix Arthur Ashe (humanitaire de l'année) en 2012 par l'ATP lors des ATP Awards.
 Prix Serbe de l'année en 2011 et 2014.
 Prix Personnalité sportive de l'année en 2011 par la BBC.
 CQ ACE de l'année en 2011.
 Ordre royal de Saint-Sava par le patriarche serbe Irénée.
 Ordre de l'Étoile de Karageorge par le président serbe Boris Tadić.
 Médaille Vermillon pour l'éducation physique et les sports par le Prince de Monaco Albert II.
 Prix du Centre d'admiration des jeunes britanniques par le Duc de Cambridge, le Prince William.
 Ordre de la république serbe de Bosnie par le président de la république serbe de Bosnie, Milorad Dodik.
 Citoyen d'honneur de la commune de Zvečan.
 Clés de la ville d'Andrićgrad par le réalisateur et fondateur de la ville Emir Kusturica.
 Prix Homme de l'année en 2014 par le Večernji list bosnien pour ses actions pour les victimes des inondations en mai.
 Ambassadeur de l'UNICEF en .
 Membre honoraire de l'Alliance nationale serbe (SNS) en .

Résumé des gains annuels 
Ci-dessous est établi un tableau récapitulatif des gains en tournoi de Novak Djokovic (au ).

Victoires sur le top 10 par saison

Classements ATP en fin de saison 

Classement en simple et en double à l'issue de chaque saison (2003-2022) :

En tant que numéro 1 mondial 

Mise à jour jusqu’à la semaine du

Sur le podium 

Mise à jour jusqu’à la semaine du

Dans le Top 10 

Mise à jour jusqu’à la semaine du 

Novak Djokovic est classé à la 4 position des joueurs ayant passés le plus de semaine dans le top 10.
Se trouvent devant lui : Jimmy Connors (817), Rafael Nadal (912) et Roger Federer (968).

Les joueurs en gras sont toujours en activité et dans le Top 10.

Records et statistiques diverses 
Section mise à jour au  .

En Grand Chelem 
Records détenus seul

 A remporté les 4 tournois du Grand Chelem consécutivement sur trois surfaces différentes (dur, gazon, terre battue) de Wimbledon 2015 à Roland Garros 2016.
 Record de titres du Grand Chelem sur surface dure (13) (10 Open d'Australie et 3 US Open).
 Au moins 6 finales disputées dans chaque tournoi du Grand Chelem (record de l'ère Open, depuis 1968).
 Unique joueur dans l'histoire du tennis à avoir atteint 33 finales en Grand Chelem.
 Unique joueur dans l'histoire à avoir remporté au moins 7 titres du Grand Chelem dans deux tournois (Open d'Australie et Wimbledon).
 A remporté 4 fois 3 tournois du Grand Chelem à la suite.
 4 fois 26 matchs remportés à la suite en Grand Chelem.
 27 matchs remportés à la suite en Grand Chelem la même année.
 10 victoires à l'Open d'Australie.
3 victoires d'affilée à l'Open d'Australie à deux reprises, entre 2011-2013 et 2019-2021.
Plus grand pourcentage de victoires sur surface dure avec 89,0 % (170 victoires pour 21 défaites). Le second est Roger Federer avec 86,8 % (191 victoires pour 29 défaites).
 Nombre de victoires consécutives en Grand Chelem dans l'ère Open (30) entre Wimbledon 2015 et Wimbledon 2016.
 Nombre de victoires consécutives à l'Open d'Australie dans l'ère Open (28) entre 2019 et 2023.
 Nombre de victoires consécutives sans manquer une édition à l'Open d'Australie dans l'ère Open (25) entre 2011 et 2014.
 Pourcentage de demi-finales en Grand Chelem avec 63,8 % (44 demi-finales pour 69 participations). Le second est Björn Borg avec 63,0 % (17 demi-finales pour 27 participations). Le troisième est Rafael Nadal avec 56,7 % (38 demi-finales pour 67 participations).
 Au moins 81 matchs remportés dans chaque tournoi du Grand Chelem.
 Seul joueur à avoir battu Roger Federer et Rafael Nadal dans chaque tournoi du Grand Chelem.
 Seul joueur à avoir battu Rafael Nadal en trois sets en finale d'un Grand Chelem.
 Seul joueur à avoir battu Rafael Nadal deux fois à Roland Garros.
 19 finales sur surface dure (10 fois à l'Open d’Australie et 9 fois à l’US Open).
 7 finales consécutives sur surface dure (de l'US Open 2010 à l'US Open 2013).
 9 finales à l'US Open. Les seconds sont Ivan Lendl et Pete Sampras (8).
 3 finales consécutives dans chaque Grand Chelem (Open d'Australie : 2011 - 2013 et 2019 - 2021, Roland Garros : 2014 - 2016, Wimbledon : 2013 - 2015 et 2018 - 2021, US Open : 2010 - 2012).
 Unique joueur, hommes et femmes confondus, à avoir participé à au moins 10 demi-finales dans chaque tournoi du Grand Chelem.
 34 victoires en 5 sets en Grand Chelem (record de l'ère Open, depuis 1968).
 Plus jeune joueur à atteindre les demi-finales des 4 Grand Chelem, et consécutivement, à 20 ans et 250 jours (Roland Garros 2007 - Open d'Australie 2008).
 Plus long match d'une finale de Grand Chelem : 5 h 53, bat Rafael Nadal 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 en finale de l'Open d'Australie 2012.
 13 quarts de finale consécutifs (2010 - 2022) à Roland-Garros.

Records partagés
 Recordman de titre en Grand Chelem (22) avec Rafael Nadal.
Un des 8 joueurs à avoir remporté les 4 tournois du Grand Chelem en carrière.
 Premier joueur de l'ère Open et troisième joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois du Grand Chelem au moins deux fois avec Roy Emerson, Rod Laver et Rafael Nadal.
 Troisième joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois du Grand Chelem à la suite après Donald Budge et Rod Laver.
 Un des 3 joueurs avec  Rod Laver et Roger Federer dans l'ère Open à avoir atteint la finale des quatre tournois du Grand Chelem la même saison, en 2015 et 2021.
 Un des 2 joueurs avec Rafael Nadal dans l'histoire à avoir remporté au moins 10 titres du Grand Chelem dans un même tournoi. (Nadal ayant remporté 14 Roland-Garros)
 Joueur ayant fait le plus de fois le Petit Chelem (3 fois) avec Roger Federer.
  joueur de l'ère Open à faire le doublé Roland-Garros - Wimbledon la même saison.
 Unique joueur à avoir battu Roger Federer et Rafael Nadal en trois sets dans un tournoi du Grand Chelem, record partagé avec Jo-Wilfried Tsonga.
 Unique joueur avec Roger Federer à avoir au moins 3 titres à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à l'US Open.

Au Masters 
 Co-recordman de titres avec Roger Federer (6).
 Unique joueur à avoir remporté le Masters quatre fois de suite.
 Plus vieux vainqueur à 35 ans 5 mois et 29 jours.
 Plus longue série de victoires au Masters avec 15 matchs gagnés entre 2012 et 2015.
 Joueur s'étant qualifié le plus rapidement, dès la  (avant le début de Roland-Garros) en 2011.
 Plus gros pourcentage de jeux gagnés sur un tournoi avec 76,1 % (51 jeux gagnés - 16 jeux perdus) en 2014.
 Plus longues périodes entre deux titres au Masters soit 7 ans (2015-2022) devant John MacEnroe 5 ans (1978-1983).
 Plus grand écart entre un premier et un dernier titre dans cette compétition soit 14 ans (2008-2022).
 Devient le premier joueur à remporter le Masters sur trois décennies différentes (2008 puis 2012, 2013, 2014, 2015 et 2022).

Aux Jeux olympiques 
 Joueur ayant remporté le plus de match en simple (13) avec Roger Federer.
 Joueur ayant joué le plus de match en simple (19).
 Unique joueur à avoir atteint 3 fois les demi-finales des Jeux olympiques.

En Masters 1000 
 Unique joueur à avoir remporté les 9 Masters 1000 au moins une fois, réalisant ainsi le Master d'or. Depuis sa seconde victoire au tournoi de Cincinnati en 2020, il est détenteur d'au moins deux titres dans chaque tournoi de cette catégorie.
 Nombre de titres en Masters 1000 (38), le second est Rafael Nadal (36).
 Second plus grand pourcentage de victoires en Masters 1000 avec 82,1 % (385 victoires pour 84 défaites). Le record étant détenu par Rafael Nadal avec 82,5 %.
Joueur ayant le plus grand pourcentage de ses 38 titres en Masters 1000 sur 123 apparitions dans cette catégorie soit 30,9 %. Le second est Rafael Nadal avec 28,1% sur 36 Masters 1000 en 128 apparitions.
 Joueur ayant remporté le plus de Masters 1000 sur dur (27).
 Joueur ayant remporté le plus de Masters 1000 sur dur outdoor (21).
 Joueur ayant remporté le plus de Masters 1000 sur dur indoor (6).
 Joueur ayant remporté le plus de Masters 1000 sur surface rapide (27).
 Second joueur après Rafael Nadal à avoir remporté au moins 11 titres sur terre battue. L'Espagnol étant détenteur de 26 titres.
 Joueur ayant remporté le plus de matchs en Masters 1000 sur une saison (39 en 2015).
 Joueur ayant remporté le plus de finales de Masters 1000 consécutivement (12 entre 2012 et 2015).
 Joueur ayant atteint le plus de finales de Masters 1000 (56).
 Joueur ayant atteint le plus de finales de Masters 1000 en une saison (8 sur 9 en 2015, n'ayant pas joué à Madrid c'est même un 8 sur 8).
 Joueur ayant atteint le plus de finales de Masters 1000 consécutives (11 entre 2014 et 2016).
 Joueur ayant atteint le plus de finales de Masters 1000 consécutives sans manquer de tournoi (7 de Rome 2015 à Miami 2016).
 Joueur ayant gagné le plus de Masters 1000 consécutifs (4), avec Nadal. De Shanghai 2013 à Miami 2014 ; de Paris-Bercy 2014 à Monte-Carlo 2015 et de Shanghai 2015 à Miami 2016.
 Unique joueur à avoir remporté 9 Masters 1000 au moins deux fois.
 Unique joueur à avoir remporté 7 Masters 1000 au moins trois fois (Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Rogers Cup, Shanghai et Paris-Bercy).
 Unique joueur à avoir remporté 6 Masters 1000 en une saison (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rome, Shanghai et Paris-Bercy en 2015).
 Unique joueur à avoir remporté 3 Masters 1000 au moins six fois (Miami, Rome et Paris-Bercy).
 Unique joueur à avoir remporté 6 Masters 1000 au moins quatre fois (Indian Wells, Miami, Rome, Rogers Cup, Shanghai et Paris-Bercy).
 Joueur qui a le plus remporté de Masters 1000 (4) au moins cinq fois (Indian Wells, Miami, Rome et Paris-Bercy), record partagé avec Rafael Nadal.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons (2) en ayant gagné 5 Masters 1000 ou plus.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons consécutives (3) en ayant gagné 4 Masters 1000 ou plus.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons consécutives (6) en ayant gagné 3 Masters 1000 ou plus.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons consécutives (6) en ayant gagné 2 Masters 1000 ou plus, record partagé avec Rafael Nadal.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons consécutives (3) en ayant gagné 3 Masters 1000 sur dur ou plus.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons consécutives (6) en ayant gagné 2 Masters 1000 sur dur ou plus.
 Unique joueur à avoir remporté les trois premiers Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami et Monte-Carlo en 2015).
 Joueur qui a fait le plus de doublés Indian Wells - Miami (4).
 Joueur qui a fait le plus de fois le doublé Indian Wells - Miami consécutivement (3).
 Un des 4 joueurs à avoir gagné les 3 Masters 1000 sur terre battue.
 Joueur qui a remporté le plus de fois consécutivement le Masters d'Indian Wells (3), record partagé avec Roger Federer.
 Joueur qui a remporté le plus de fois consécutivement le Masters de Miami (3), record partagé avec Andre Agassi.
 Joueur qui a remporté le plus de fois consécutivement le Masters de Shanghai (2), record partagé avec Andy Murray et Magnus Norman.
 Joueur qui a remporté le plus de fois consécutivement le Masters de Paris-Bercy (3).
 Joueur qui a remporté le plus de fois le Masters d'Indian Wells (5), record partagé avec Roger Federer.
 Joueur qui a remporté le plus de fois le Masters de Miami (6), record partagé avec Andre Agassi.
 Joueur qui a remporté le plus de fois le Masters de Shanghai (4).
 Joueur qui a remporté le plus de fois le Masters de Paris-Bercy (6).
 Seul joueur avec Roger Federer et Alexander Zverev à avoir remporté un Masters 1000 sans se faire breaker.
 Plus long match en 2 sets gagnants avec tie-break dans l'ultime manche* : 4 h 02, battu 3-6, 7-6, 7-6 par Rafael Nadal en demi-finale du Masters de Madrid 2009.
 Joueur le plus âgé à avoir remporté un Masters 1000 sur terre battue à Rome (34 ans, 11 mois et 23 jours).

* Le match opposant Roger Federer à Juan Martín del Potro a battu ce record lors des Jeux olympiques de 2012 (4 h 29), cependant il fallait deux jeux d'écart dans la manche décisive (19-17 pour le Suisse au ).

En ATP 500 
 Joueur ayant remporté le plus de fois l'Open de Chine (6).
 Joueur ayant remporté le plus de fois consécutivement l'Open de Chine (4).
  joueur ayant remporté le plus de tournois en catégorie ATP 500 (15) derrière Roger Federer (24) et Rafael Nadal (23).
 Joueur ayant remporté le plus grand nombre de tournois sur dur extérieur (12). Le second est Roger Federer (9).

Au classement ATP/ITF 
 Joueur ayant passé le plus de semaine à la  (379) devant Roger Federer (310).
 Joueur ayant fini le plus de fois l'année à la  (7) devant Pete Sampras (6).
 Joueur le plus âgé à avoir fini à la  du classement ATP en fin d'année à 34 ans, 7 mois et 9 jours.
 Joueur ayant été le plus d’année à la  (12, entre 2011-2016 et 2018-2023) devant Rafael Nadal (10).
 Joueur ayant été le plus de fois désigné joueur ITF de l’année (7) devant Pete Sampras (6).
 Joueur ayant été le plus de fois désigné joueur ATP de l’année (7) devant Pete Sampras (6).
 Record absolu de points au classement ATP avec  après sa victoire à Roland-Garros 2016.
 Son avance sur le deuxième (Roger Federer) de  après son titre à Madrid 2016 est aussi un record.
 Record de points au classement ATP en fin d'année avec  fin 2015. L'ancien record étant de  par Roger Federer en 2006.
 Unique joueur à ne pas perdre de points en un an (des demi-finales de Shanghai 2014 à la phase de poules du Masters 2015).
 Un des deux joueur avec Carlos Alcaraz à terminer numéro 1 mondial en fin d’année tout en ayant été hors du top 20 durant l’année en 2018. L'Espagnol ayant même été au delà du top 30 .
 Détient le record de semaines consécutives passées à la  mondiale avec 91.
 Joueur ayant le plus de fois fini l'année à la  mondiale (4).
  joueur ayant occupé le Top 2 en étant plus âgé après Ken Rosewall (40 ans et 7 mois en 1975), Roger Federer (37 ans et 2 mois en 2018) et Rafael Nadal (36 ans et 4 mois en 2022).
  joueur ayant passé le plus de semaines dans le Top 10 (776).

Autres records 
 Unique joueur de tennis serbe à avoir gagné un Grand Chelem, le Masters ou un Masters 1000 en simple.
 Joueur qui a fait le plus de triplés Open d'Australie - Indian Wells - Miami (3).
 Plus grande rivalité en termes de nombre de rencontres de l'ère Open (59) contre Rafael Nadal.
 Joueur ayant battu le plus de fois un autre adversaire dans l'ère Open (30) contre Rafael Nadal.
 Seul joueur à avoir un ratio positif en finale contre Rafael Nadal (16-13) et Roger Federer (14-6).
 Seul joueur qui ait atteint le plus de finales consécutives dans une même saison (15 en 2015).
 Premier joueur à avoir dépassé les  de gains en carrière.
 Plus gros prize-money  de gains en carrière.
 Plus gros prize-money sur une seule saison avec  de gains en 2015.
 Joueur avec le plus grand nombre de saisons (5) en battant 20 joueurs du top 10 ou plus.
 Premier joueur à battre tous les membres du top 10 la même année (en 2015).
 Record du nombre de joueurs du top 10 battus en une seule saison avec 31 en 2015.
 Record du nombre de joueurs du top 5 battus en une seule saison avec 16 en 2015.
 Seul membre du Big Four à avoir un ratio positif contre les trois autres.
 Unique membre du Big Four à avoir au moins 20 victoires sur les trois autres.
 Unique joueur à avoir au moins 25 victoires contre 4 adversaires (Federer, Nadal, Murray, Berdych).
 Unique joueur à avoir au moins 20 victoires contre 5 adversaires (Federer, Nadal, Murray, Berdych, Wawrinka).
 Joueur ayant battus le plus de Top 10 (243 victoires) en carrière. Le second est Roger Federer (224).
 Joueur ayant jouées 350 matchs contre un Top 10 devant Roger Federer (347).
 Joueur qui a le plus de fois battu un adversaire (Gaël Monfils) consécutivement sans concéder une seule défaite (18-0), record partagé avec Rafael Nadal (contre Richard Gasquet). Devant Roger Federer et Ivan Lendl (17-0).
 Unique joueur à avoir battu le numéro 1 mondial cinq fois consécutivement (Rafael Nadal en 2011).
 Unique joueur à avoir gagné 14 titres Majeurs sur 15 (Grand Chelem, Masters, Masters 1000, Or Olympique) en carrière. Il ne lui manque plus que l'or Olympique.
 Joueur qui a gagné le plus de titres Majeurs (Grand Chelem, Masters, Masters 1000,Or Olympique) en carrière (66). Le second est Rafael Nadal (59) et le troisième Roger Federer (54).
 Joueur qui a joué le plus de finales en Majeurs (Grand Chelem, Masters, Masters 1000) sur une saison (13 en 2015).
 Joueur qui a gagné le plus de titres Majeurs (Grand Chelem, Masters, Masters 1000) sur une saison (10 en 2015).
 Joueur qui a défendu le plus de titres sur une saison (7) en 2015. Record partagé avec Roger Federer.
 Joueur qui a le plus de victoires (448) en tant que numéro 1. Le second est Roger Federer.
 Joueur qui a récolté 4 saisons avec au moins des demi-finales atteints sur les quatre Grand Chelem + Masters. Record partagé avec Roger Federer.
 Sixième meilleur pourcentage de victoires sur une saison pendant l'ère Open en 2015 avec un ratio de 82-6 (93,2 %).
 Unique joueur dans l'Histoire du tennis à terminer à plus de 85% de victoires pendant 9 saisons (2011-2016) et de (2020-2022).
 Plus grand pourcentage de victoires après avoir gagné le premier set dans l'ère Open avec 95,8 %, soit 907 victoires pour 39 défaites. Le second est Rafael Nadal avec 94,8 %.
 Plus grand pourcentage de victoires sur dur avec 84,6 %, soit 667 victoires pour 121 défaites. Le second est Roger Federer avec 83,5 %.
 Plus grand pourcentage de victoires en carrière avec 83,5 % soit 1043 victoires pour 206 défaites. Le second est Rafael Nadal avec 82,9 % (1068 victoires pour 220 défaites), le troisième est Björn Borg avec 82,8%.
 Unique joueur à avoir remporté au moins un titre sur surface dure durant 18 saisons consécutives (2006-2023).
 Second joueur à avoir remporté au moins un titre durant 18 saisons consécutives (2006-2023). Le premier étant Rafael Nadal avec 19 saisons (2004-2022).
 Fait partie du cercle fermé des 5 joueurs ayant gagnés au moins 90 titres sur le circuit ATP depuis l'ère Open (93 titres).
 Fait partie du cercle fermé des 5 joueurs ayant dépassés les 1000 victoires sur le circuit ATP depuis l'ère Open (1043 victoires).
 Deuxième joueur à avoir remporté le plus de titres sur surface dure depuis l'ère Open (67 titres). Le premier étant Roger Federer (71 titres).
 Fait partie du top 10 des joueurs ayant remporté le plus de titres sur terre battue depuis l'ère Open (18 titres).
 Fait partie du top 10 des joueurs ayant remporté le plus de titres sur gazon depuis l'ère Open (8 titres).

Séries de victoires 

43 victoires en 2010-2011
La série de 43 victoires de suite de Djokovic en 2010-2011 est la troisième plus longue de l'ère Open. Elle comprend également 41 victoires de suite à partir de début 2011, ce qui est la deuxième plus longue série de victoires pour commencer une année derrière celle de John McEnroe (42 victoires d'affilée pour le début d'année 1984).

38 victoires en indoor en 2012-2015
Depuis la défaite étrange face à Sam Querrey au Masters de Paris-Bercy 2012 où il menait pourtant 6-0, 2-0, Djokovic enchaîne une série de 38 victoires consécutives en indoor, principalement à Paris-Bercy, aux ATP Finals et en Coupe Davis. Roger Federer met fin à cette série lors de la phase de groupe du Masters 2015.

30 victoires en Grand Chelem en 2015-2016
La série de 30 victoires en Grand Chelem de Djokovic a commencé à Wimbledon en 2015 et est toujours en cours, le Serbe ayant réalisé un Grand Chelem non-calendaire grâce à ses 4 titres consécutifs en Grand Chelem. Cette série de 30 victoires est d'ailleurs un record dans l'ère Open, la meilleure performance de tous les temps appartenant à Donald Budge avec 36 victoires consécutives dans les années 1930. Elle prend fin après la défaite surprise contre Sam Querrey au  de Wimbledon 2016.

30 victoires en Masters 1000 en 2014-2015
Depuis la défaite en deux sets face à Roger Federer en demi-finale du Masters de Shanghai 2014, Djokovic a gagné 30 matchs de suite, et a donc également remporté 5 tournois d'affilée dans cette catégorie. Cette série s'arrête en finale du Masters de Montréal 2015 face à un excellent Andy Murray.

29 victoires à Pékin en 2009-2015 (en cours)
Invaincu à Pékin, raflant 6 titres au passage, Djokovic a une série de 29 victoires de suite sans aucune défaite à l'Open de Chine. Série toujours en cours car il n'a jamais perdu le moindre match dans ce tournoi. Le record de l'Ere Open étant détenu par Rafael Nadal avec 31 victoires à Roland Garros.

28 victoires en Chine en 2012-2014
La série de 28 victoires en Chine de Djokovic a commencé à l'Open de Chine en 2012 et s'est arrêtée face à Roger Federer au Masters de Shanghai 2014.

Séries de finales 

17 finales consécutives en 2015-2016
Depuis sa défaite en quart de finale de l’Open de Doha 2015 contre Ivo Karlović, Novak Djokovic a enchaîné 17 finales de rang. Son abandon à cause d'un problème à l’œil droit en 1/4 de finale du tournoi de Dubaï 2016 l'a stoppé à une marche du record de 18 finales consécutives réalisé par Ivan Lendl en 1981-1982.

12 finales consécutives remportées en Masters 1000, 2012-2015
Novak Djokovic a remporté 12 finales de Masters 1000 de rang auxquelles il a pris part. L'ancien record était partagé entre Rafael Nadal (Monte Carlo 2005 - Rome 2007) et Roger Federer (Indian Wells 2004 - Miami 2006) qui avaient enchaîné 9 victoires consécutives en finale de Masters 1000.

11 finales consécutives en Masters 1000, 2014-2016
Novak Djokovic a enchaîné 11 finales de rang en Masters 1000. Sa série a débuté lors du Masters de Paris-Bercy en 2014, et a pris fin au Masters de Monte-Carlo en 2016 contre Jiří Veselý. À noter que durant cette période, il n'a renoncé qu'à un seul tournoi de cette catégorie, le Masters de Madrid 2015.

Notes et références

Notes

Références 

Novak Djokovic
Palmarès d'un joueur de tennis